Герб муниципального образования «Немский район» — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом муниципального района «Немский район» Кировской области Российской Федерации.

Описание герба 
Описание герба:В рассечённом золотом и зелёном поле еловая ветвь переменных цветов в столб с тремя парами прямых отростков, сложенных в опрокинутое стропило, уменьшающееся снизу вверх; обременённая девятью пурпурными цветущими шишками, сложенными по три в опрокинутые трилистники, положенные по одному поверх срастания ветви и пары отростков.

Обоснование символики 
Обоснование символики:Герб языком символов и аллегорий передает природные, исторические и экономические особенности района.

Цветущая еловая ветвь и зелёный цвет поля символизируют лесные богатства района и специфику деятельности его жителей, а цветущие шишки олицетворяют возрождение, стремление к процветанию и благополучию. Кроме того, зелёный цвет обозначает изобилие, честь и стремление к победе.

Золотой цвет поля символизирует сельскохозяйственную направленность района, а также богатство, благородство и справедливость.

Пурпурный цвет олицетворяет цветущую землю, а также духовные добродетели, щедрость и достоинство, а серебро — человеколюбие, правдивость и мир.

История создания 
  — герб района утверждён решением Немской районной Думы.

 Герб Немского района включён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 4625.

См. также 
Флаг Немского района

Примечания 

Герб
Немский район
Гербы с изображением еловой ветви
Гербы с изображением руки, держащей лук